Солфатара може да се отнася за:

 Солфатара (вулкан) – вулкан в Италия близо до Неапол
 Солфатари - газови струи, изхвърляни от пукнатини в земната кора